, стилизовано как DOLL$BOXX — японская хард-рок группа, образованная в 2012 году. Это сайд-проект вокалистки Фуки (в прошлом участницы пауэр-метал группы Light Bringer, в настоящее время участницы Unlucky Morpheus и Fuki Commune) и музыкантов рок-группы Gacharic Spin.

История 
После того, как вокалистка Gacharic Spin Армми ушла на перерыв по медицинским причинам, басист и лидер группы F Chopper Koga решила не отменять запланированные туры. Вместо этого она решила пригласить для аранжировки вокалистов второго плана, включая будущую участницу Gacharic Spin Орео Реона и вокалистку Light Bringer Фуки. Из-за того, что Gacharic Spin и Light Bringer взяли перерыв на живые выступления, они решили создать новую группу, музыкально отличающуюся от их нынешних коллективов.

Первый студийный альбом группы «Dolls Apartment» был выпущен 12 декабря 2012 года в Японии и 29 января 2013 года в Корее. Они еженедельно выпускали промо-видео на каждую песню альбома (не включая кавер-песню «Nudierythm») на своём канале на платформе Niconico. 27 августа 2014 года они выпустили DVD-сборник своих музыкальных видеоклипов «Doll’s Collection».

25 февраля 2017 года, после почти трёхлетнего перерыва, они воссоединились на совместном концерте с Gacharic Spin и Fuki Commune, а затем 24 июня 2017 года на финальной части тура Gacharic Spin, где состоялась премьера новой песни и был анонсирован новый мини-альбом High $pec.

Стиль 
Тодд Нельсон с сайта J-Generation в своём обзоре альбома High $pec охарактеризовал звучание группы, как «резкий, атакующий, агрессивный, громкий рок». Лорен ДеГрут из Boxx Magazine охарактеризовала их как группу, играющую скорее расслабленный рок/поп, чем метал. При этом «попсовые гармонии» они компенсируют агрессивным рычанием.

Реакция 
Фарид Халлалет из Zero Yen Media заявил, что «когда участницы Gacharic Spin встречаются с Фуки, получается самая экстремальная женская рок-группа в истории». Томас Рике из eMaginarock назвал первый альбом группы «одним из лучших альбомов 2013 года». Он так же отметил, что каждая участница в совершенстве владеет своим инструментом. «Это умелое слияние мощного металла, рока и поп-музыки, присыпанное умными и никогда не напыщенными клавишными. Каждая песня группы — это отличный способ хорошо провести время».

Участники 
 Фуки — лидер-вокалист (2012-)
  — басс (2012-)
 Хана — барабаны, бэк-вокал (2012-)
 Tomo-zo — гитара (2012-)
 Орео Рэона — клавишные, бэк-вокал (2012-)

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Видео альбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы (текущий) 
 Ранняя версия официального сайта группы 
 Официальный сайт группы на King Records

Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Появились в 2012 году в Японии
Метал-группы Японии
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Хард-рок-группы Японии
Пауэр-метал-группы Японии